Rankins ist der Familienname folgender Personen:
 Sheldon Rankins (* 1994), US-amerikanischen American-Football-Spieler
 William Rankins (1565–1609 oder 1610), englischer Satiriker und Schriftsteller

 
Siehe auch:
 The Rankin Family, kanadische Folkband